Еркебулан Ермаханбетулы Тойбеков (; 25 июня 2002, Тараз, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Тараз».

Клубная карьера 
Воспитанник жамбылского футбола. Футбольную карьеру начинал в 2019 году в составе клуба «Тараз U-21» во второй лиге. 2 мая 2021 года в матче против клуба «Тобол» Костанай дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (0:3), выйдя на замену на 92-й минуте вместо Абылайхана Жумабека.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Тараз»